Felicjan Szczęsny Kowarski – polski malarz, rzeźbiarz, pedagog
 Lew Kowarski – francuski fizyk atomowy polsko-rosyjskiego pochodzenia
 Kowarski Grzbiet – grzbiet górski w Karkonoszach